Niemcy:
 Alsenz – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnerbserg
 Alsenz – rzeka, dopływ Nahe

Zobacz też:
 Alsenz-Obermoschel